ou U-162 a été le nom de sous-marins allemands ou U-boot durant la Première et Seconde Guerre mondiale :
 Unterseeboot 162,sous-marin de type IX.C, construit en 1941 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale avant d'être coulé le .

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1940